Trirachodontidae — родина терапсид підряду Цинодонти (Cynodontia), що існувала у тріасовому періоді. Скам'янілі рештки знайдені у Китаї та Південній Африці. Родина виникла у ранньому тріасі, після великого пермсько-тріасового вимирання та дуже швидко поширюється по всій Гондвані.

Опис 
Trirachodontidae мають широкий череп та вузьку коротку морду. Два великих отвори, що називаються temporal fenestrae і проходять вздовж задньої частини черепа, мають правильну круглу форму і чітко виражені. Trirachodontidae мали чотири різці, два великих ікла та шість кутніх зубів на кожній щелепі. Будова зубів вказує на рослиноїдну дієту.

Спосіб життя 
Trirachodontidae жили у посушливих регіонах із сезонними опадами. Структура кістки вказує, що вони швидко росли у сезон з великою кількістю опадів і повільніше за менш сприятливих умов. Тріраходон був знайдений у формації зі складними системами нор. Ці нори, ймовірно, використовувалися багатьма особинами, щоб ховатися від хижаків, для розмноження, або укриття від несприятливих погодних умов.

Класифікація 
Родина поділяється на дві підродини: Trirachodontinae з Африки і Sinognathinae з Китаю. Нижче наведено кладограмма за Gao et al. (2010), що показу філогенічні відносини родини:

Примітки 

Цинодонти
Вимерлі родини плазунів